è uno dei personaggi principali del romanzo Welcome to the NHK di Tatsuhiko Takimoto e del manga e dell'anime da esso tratti.

Aspetto e carattere 
Dall'aspetto sembra il classico otaku quale lo si ritrae nell'immaginario comune: porta gli occhiali, è magro e nutre una grande passione per un cartone in particolare di genere mahō shōjo (nel romanzo Fancy Lala, nel manga Magica DoReMi, nell'anime Pururin) di cui si circonda la casa di gadget . Inoltre segue un corso di programmazione ed ha una passione per i videogiochi erotici . Le sue passioni sembrano pregiudicarlo nella vita sociale, venendo tenuto dagli altri a debita distanza e costantemente preso di mira dai bulli . Il suo carattere, anche per via di questi trascorsi, è apparentemente disincantato sulla natura umana; egli si riveste di una ferrea corazza di cinismo e sessuofobia, trasferendo la propria frustrazione e rabbia repressa verso le donne reali quale capro espiatorio e preferendo ad esse le lolita in 2D.

Storia 
Andava nella stessa scuola del protagonista Tatsuhiro Satō: questi, per farsi bello agli occhi della senpai di cui si era invaghito, cercò di salvarlo da un pestaggio, anche se poi i bulli ebbero comunque la meglio picchiando sia l'uno sia l'altro. I due si ritrovano vicini di appartamento. Scopre che il Senpai è diventato un hikikomori e, nonostante all'inizio eserciti su di lui una cattiva influenza (facendolo, ad esempio, diventare un lolicon suo pari), cerca di aiutarlo più volte a farlo uscire dalla sua condizione, spesso cercando di fargli capire che quello che sta facendo è sbagliato (non esitando a ricorrere a mezzi drastici). Lavorano insieme ad un progetto, la creazione di un videogioco eroge: sognano di sfondare nel campo, ma alla fine il gioco non riscuoterà molto successo. Nel manga e nel romanzo, l'ultimo progetto cui dedica disperatamente le sue energie, non lesinando sull'assunzione di droghe pesanti nel corso della lavorazione, è la costruzione di una bomba rivoluzionaria con la quale riscattare gli otaku dalla loro condizione di subalternità sociale. Egli avrà modo di trovare una ragazza che sembra nutrire un qual certo sentimento verso di lui, Nanako, una doppiatrice che ha conosciuto al corso. Quando Yamazaki saprà di dover far ritorno alla magione in campagna per seguire le orme della famiglia e sbrigare il mestiere di vaccaro (già prefiguratogli dai genitori fin dalla più tenera età), dopo esser venuto a conoscenza delle cagionevoli condizioni di salute del padre ed aver compreso di non avere molto futuro come programmatore, decide di lasciare la ragazza in malo modo portandola a casa per farle vedere la sua intera collezione di eroge e statuine erotiche. Alla fine Yamazaki si sposerà, diventando un alcolizzato, con una ragazza del luogo attraverso un matrimonio combinato.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Yamazaki, Kaoru